Finn upp är en svensk uppfinningstävling för ungdomar mellan 12 och 15 år, grupper eller individuellt. Den arrangeras av Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen och tidningen Ny Teknik. Tävlingen arrangerades första gången 1979 och hålls varje år. 

År 2005 fick tävlingen Kunskapspriset i kategorin Folkrörelser/organisationer.

Inför Finn upp 2009 hade 8 550 ungdomar skickat in totalt 6 230 bidrag.

Tävlingar inom utbildning
Tekniktävlingar
Tävlingar i Sverige